Miasta we Francji
 Allègre – francuska gmina w regionie Owernia
 Allègre – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon